Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1952 bestod av 10 lag, och KTP Kotka vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1952 i Finland
Fotbollssäsongen 1952
1952